Manuel Pereira – arbitro di calcio indiano
Manuel Pereira – schermidore cubano
Manuel Pereira (1588-1683) – scultore portoghese
Manuel Pereira da Silva (1920-2003) – scultore portoghese
 Manuel Henrique Pereira, noto come Besouro Mangangá – capoerista brasiliano
Manuel Vitorino Pereira – politico brasiliano